«Була́т» — советский и российский футбольный клуб из Череповца. Основан в 1960 году под названием «Металлург». Лучшее достижение в первенстве России — 6-е место в 5-й зоне второй лиги ПФЛ 1993 года, затем коллектив играл в третьей лиге, где занял третье место по итогам сезона-1994. На чемпионате СССР класса «Б» 1961 года команда «Металлург» стала второй в первой зоне, на аналогичном турнире 1968 года — третьей. «Булат» был расформирован в 1996 году по решению местных властей.

История 
Команда «Металлург» дебютировала в классе «Б» в сезоне 1960 года. Лучшими результатами команды стало второе место в 1961 году и третье — в 1968 году, а также четвёртые места по итогам сезонов 1967 и 1969 годов. Однако в 1970 году класс «Б» был упразднён, а занятого 15 места оказалось недостаточно для попадания во вторую лигу. «Металлург» стал играть в турнирах КФК. В 1979 году Череповец стал представлен во второй лиге командой «Строитель», игравшей ранее на региональном уровне и в соревнованиях КФК. Первый сезон она завершила очень неудачно, заняв последнее, 24-е место в 1-й зоне, но затем её результаты постоянно улучшались вплоть до сезона-1984 (5-е место из 17 участников). По ходу сезона 1986 года, проведя почти все игры, «Строитель» был исключён из числа участников первенства, а результаты матчей с его участием были аннулированы, клуб был ликвидирован. В 1989 году во вторую лигу был заявлен «Химик», в 1987 и 1988 годах принимавший участие в первенстве РСФСР среди КФК. В 1990—1991 годах команда играла во второй низшей лиге, в 1991 году — под названием «Булат».

В российской истории команда выступала во второй и третьей лигах. Наивысшим достижением во второй лиге стало 6-е место в 5-й зоне в 1993 году, которого, правда, не хватило для сохранения места во второй лиге. В третьей лиге лучшим результатом осталось 3-е место в дебютном сезоне-1994. В Кубках СССР и России лучшими результатами команды стал выход в стадию 1/32 финала в розыгрышах 1961 (проиграла «Беларуси») и 1993/94 (проиграла «Балтике»).

На региональном уровне существовала команда «Металлург-клубная».

Результаты выступлений

Тренеры 
  Дмитрий Корнеев (1979)
  Геннадий Костылев (1980—1982)
  Владислав Михайловский (1983—1985)
  Анатолий Зинченко (1986)
  Геннадий Староверов (1989)
  Павел Яковлев (1990)
  Владислав Михайловский (1991—1992)

См. также 
 Шексна (футбольный клуб)

Примечания

Ссылки 
 История выступлений на сайте КЛИСФ
 Профиль на сайте Wildstat.ru (СССР)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (Россия)
 Профиль на сайте Footballfacts.ru («Металлург»)
 Профиль на сайте Footballfacts.ru («Строитель»)
 Профиль на сайте Footballfacts.ru («Химик», «Булат», «Шексна»)

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Череповца